Santo Tomé - ville argentine de la province de Corrientes ;
Santo Tomé - département argentin de la province de Corrientes :
Santo Tomé - municipalité de la province du Santa Fe ;

Santo Tomé - municipalité de la province du Jaén en Andalousie.

Voir aussi